Загородна вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Загородна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Загородна вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Загородна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Загородна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Загородна вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Загородна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Загородна вулиця — вулиця в місті Чернігів.

 Загородна вулиця — зникла вулиця Києва.

Вулиці